Glenn Hall peut désigner :
 Glenn Hall (1931-), un joueur canadien professionnel de hockey sur glace ;
 Glenn Hall (1981-), un surfeur professionnel.